Сулеймановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область 
 Сулеймановское сельское поселение — входит в Сафакулевский район

Пензенская область 
 Сулеймановское сельское поселение — входит в Неверкинский район